Морелабор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь _ км². Население — 737 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 [http:// Официальная страница]
 Microweb turística de Morelábor realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады